Francesco Sforza ist der Name folgender Personen:

* Francesco I. Sforza (1401–1466), italienischer Condottiere, Herzog von Mailand und Dynastiegründer
 Francesco II. Sforza (1495–1535), italienischer Herzog von Mailand
 Francesco Sforza (Kardinal) (1562–1624), italienischer Geistlicher, Kardinalbischof von Frascati